

Toponyme 

 Viellenave, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Taron-Sadirac-Viellenave ;
 Viellenave-d'Arthez, commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Viellenave-de-Navarrenx, commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Viellenave-sur-Bidouze, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Bergouey-Viellenave ;
 Bergouey-Viellenave, commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Taron-Sadirac-Viellenave, commune française des Pyrénées-Atlantiques.